Эстеба́н Не́стор Ко́нде Кинта́на (; 4 марта 1983, Монтевидео) — уругвайский футболист, вратарь «Данубио». Выступал за национальную сборную Уругвая.

Биография 
Эстебан Конде — воспитанник столичного «Рентистаса», в основном составе которого дебютировал в 2003 году. Спустя два года вратарь пошёл на «повышение» в «Данубио», и в первом же сезоне 2005/06 помог «дунайцам» выиграть чемпионат страны. Эстебан провёл в «Данубио» пять сезонов, и стал известен не только благодаря игре в воротах, но и исполнением пенальти. Таким образом за «Данубио» Конде забил шесть мячей в чемпионатах Уругвая. В том числе в его активе есть гол в ворота «Пеньяроля».

В начале 2010 года Конде перешёл в «Универсидад де Чили». Уругвайца планировалось использовать в качестве дублёра Мигеля Пинто, но из-за травмы последнего Конде стал первым номером вплоть до чемпионата мира. Во второй половине года Конде также довольно часто появлялся в воротах «синих», в том числе в розыгрыше Южноамериканского кубка. В 2011 году клуб приобрёл Джонни Эрреру, сразу же ставшего основным вратарём «У де Ч» и любимцем болельщиков. Конде за весь год сыграл только в двух матчах Клаусуры (выигранной «Универсидадом») и в одной игре Кубка Чили, а также постоянно был резервным вратарём в розыгрыше Южноамериканского кубка, который впервые в истории выиграл как «Универсидад де Чили», так и чилийская команда вообще.

В августе 2012 года Конде перешёл на правах аренды в аргентинскую «Атлетико Рафаэлу», которая выступала в Примере. До конца года он так и не сыграл ни в одном матче, а до конца сезона сыграл только два матча. Однако аргентинцы выкупили контракт игрока, и уже в сезоне 2013/14 Конде был безоговорочно главным вратарём команды. Он не потерял своего статуса и в чемпионате 2014 года, и в 2015 году. Успешные выступления привлекли внимание одного из самых титулованных клубов Уругвая, «Насьоналя», чьим болельщиком Конде является с детства. И уже в августе 2015 года Эстебан вернулся на родину, подписав контракт с «трёхцветными». С «Насьоналем» в 2016 году Конде выиграл чемпионат Уругвая.

В марте 2017 года главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес вызвал Конде на отборочные игры к чемпионату мира 2018. Его дебют за национальную команду состоялся в товарищеском матче против сборной Северной Ирландии. Конде провёл весь матч, а Уругвай уступил со счётом 1:3.

Достижения 
 Чемпион Уругвая (2): 2006/07, 2016
 Победитель Турнира Интермедиа (1): 2017
 Чемпион Чили (3): Апертура 2011 (не играл), Клаусура 2011, Апертура 2012 (не играл)
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2011 (не играл)

См. также 
 Чилаверт, Хосе Луис
 Сени, Рожерио
 Бутт, Ханс-Йорг

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Уругвая
Футбольные вратари-бомбардиры
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Атлетико Рафаэла»
Игроки ФК «Данубио»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Рентистас»
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Банфилд»
Игроки ФК «Атенас»